Ошивамбо (или овамбо) — это язык банту в Анголе и на севере Намибии. Некоторые исследователи считают ошивамбо диалектной группой, наиболее значительными представителями которой являются кваньяма и ндонга.
На ошивамбо говорят свыше половины населения Намибии, в первую очередь овамбо.

История 
После обретения независимости Намибией в 1990 году, территория, ранее известная как Овамболенд, была  разделена на области Охангвена, Омусати, Ошана или Очана и Ошикото. Численность населения, которое согласно оценкам составляет от 700 000 до  750 000 человек, подвержена значительным колебаниям из-за того, что границы, проведённые немецкими и португальскими колонизаторами, рассекли племенную территорию кваньяма, что привело к тому, что часть её находится в Анголе, а часть — в Намибии. Это приводит к постоянному пересечению границы.

Общая численность носителей в обеих странах около 1 миллиона человек. Несмотря на то, что основной район распространения ошивамбо находится на севере Намибии, на нём говорят и в остальных частях страны, главным образом благодаря приезжим работникам из Овамболенда. Последние составляют значительную часть населения во многих городах, в особенности на юге, где они заняты в горнодобывающей промышленности. Например, в Людерице, в 18 часах езды от Овамболенда, на ошивамбо говорит по меньшей мере 50 % населения.

Диалекты 
В ошивамбо выделяют 8 племенных диалектов:
 Кваньяма
 Ндонга
 Квамби
 Нганджера
 Квалуудхи
 Мбаланту
 Колонкадхи
 Мбаджа
Два из них имеют стандартную форму: ошиндонга и ошикваньяма.

Примечания

Ссылки 

 
 Карта диалектов ошивамбо
 PanAfrican L10n page on Oshiwambo
 News in the Oshiwambo language in the newspaper "The Namibian"

Языки банту
Языки Анголы
Языки Намибии